Anders Bratt kan syfta på:

 Anders Bratt (1769-1811), matematiker och universitetsrektor.
 Anders Bratt (1892-1940), folkskollärare och författare. 
 Anders Bratt (född 1933), ingenjör.